Илья́ Миха́йлович Оша́нин (, Ярославль — 5 сентября 1982, Москва) — советский китаист, доктор филологических наук (1947), профессор (1948), член КПСС с 1950 года.

Биография 
Происхождение — дворянское. В 1918 году закончил гимназию и начал трудиться в Управлении связи Красной Армии при Реввоенсовете Республики . В 1924 году закончил Московский институт востоковедения и до 1926 года трудился в Китае в качестве переводчика.

С 1931 года по 1942 год читал лекции в Московском институте востоковедения, а с 1942 года по 1957 год — на кафедре китайского языка Военного института иностранных языков. С 1939 года по 1944 год также трудился в качестве старшего преподавателя в Высшей дипломатической школе МИД СССР, затем возглавил кафедру языков Дальнего Востока этой школы. В 1944 году защитил диссертацию на степень кандидата филологических наук, под названием «Происхождение, развитие и структура современного китайского иероглифического письма».

С 1945 года трудился в Институте востоковедения АН СССР.
При докторантуре Института написал диссертацию на степень доктора филологических наук, под названием «Слово и часть речи в китайском языке (опыт периодизации истории китайского языка)», и в июне 1947 года защитил её. В следующем году ему присвоено звание профессора.

С 1956 года — старший научный сотрудник, заведующий сектором словарей Института востоковедения АН СССР и главный редактор четырёхтомного «Большого китайско-русского словаря». Автор более 50 научных работ. Опубликовал новаторские учебники китайского языка при Московском институте востоковедения (1931 г., 2-е изд. в 1935 г.), при Высшей дипломатической школе (1940 г.) и в Воениздате (1946 г.). Был редактором первого в стране полного китайско-русского словаря, издававшегося три раза в СССР (1952, 1955, 1962) и по меньшей мере один раз в КНР и получившего премию Президиума Академии наук СССР в 1954 году.

Награждён орденом Дружбы народов (12.05.1980). Лауреат Государственной премии СССР (1986), которой было отмечено создание четырёхтомного «Большого китайско-русского словаря».

Примечательные факты 
Интересное свидетельство о юности Ошанина принадлежит Егору Гайдару:

Дед моей жены по матери (Илья Ошанин, он потом стал известным советским ученым-китаистом) в юности был ни больше ни меньше, как пажом вдовствующей императрицы. Закончил Пажеский корпус, жил при дворе. И насмотревшись тамошних нравов (Распутин и все такое), настолько это всё возненавидел, что после революции добровольцем записался в Красную армию.

Дочь Ильи Михайловича и Екатерины Евгеньевны (в девичестве Фортунатова) Ошаниных — Елена Ильинична, родилась в 1926 году в Шанхае (Китай). Первым браком была замужем за Дмитрием Воскресенским, учеником отца. Вторым браком была замужем за известным писателем-фантастом Аркадием Натановичем Стругацким.

Одно время в семье Ильи Михайловича и Екатерины Евгеньевны отношения разладились, Ошанин развёлся и создал новую семью с Еленой Николаевной Тулиновой. Впрочем, новая семья просуществовала недолго, не было детей — через несколько лет Илья Михайлович вернулся к старой семье.

Труды 
 Культура и письменность Востока. «Новая эра китайской письменности» 1931, № 9
 Учебник китайского разговорного языка «Байхуа». Москва-Ленинград: «Искра революции», 1935.
 Учебник китайского языка для первого года обучения. Часть 1. Москва: «Воениздат», 1944. 168 с.
 О понятийных категориях китайского глагола // Труды ВИИЯ. № 1. Москва, 1945. С. 41-47.
 О частях речи в китайском языке // Труды ВИИЯ. № 3. Москва, 1946. С. 77-92.
 Учебник китайского языка / Военное издательство Министерства Вооруженных Сил СССР. Москва: Военный институт иностранных языков. 1946.
 Китайско-русский словарь. Около 65 000 слов и выражений / АН СССР. Институт востоковедения. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей. 1952.
 Китайско-русский словарь. Более 70 000 слов и выражений. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955.
 Большой китайско-русский словарь по русской графической системе в 4 томах. Около 250 000 слов и выражений / АН СССР. Институт востоковедения. Москва: ГРВЛ, 1983—1984.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Род Ошаниных

Лингвисты СССР
Синологи СССР
Сотрудники Института востоковедения РАН
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы учебников
Лексикографы СССР
Персоналии:ВИИЯ
Члены КПСС